Lencquesaing ist der Familienname folgender Personen:

 Alice de Lencquesaing (* 1991), französische Schauspielerin
 Louis-Do de Lencquesaing (* 1963), französischer Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor